Sunderbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Sunderbach (Berkel), ein Zufluss der Berkel bei Rosendahl-Osterwick in Nordrhein-Westfalen
 Sunderbach (Düsterbach), ein Zufluss des Düsterbaches bei Werne in Nordrhein-Westfalen
 Sunderbach (Else), ein Zufluss der Else bei Bünde-Ennigloh in Nordrhein-Westfalen
 Sunderbach (Frischhofsbach), ein Zufluss des Frischhofsbaches bei Mesum in Nordrhein-Westfalen
 Sunderbach (Glaner Bach), ein Zufluss des Glaner Baches bei Bad Iburg in Niedersachsen
 Sunderbach (Goldbach), ein Zufluss des Goldbaches bei Hasbergen in Niedersachsen
 Sunderbach (Gruttbach), ein Zufluss des Gruttbaches bei Lage-Wissentrup in Nordrhein-Westfalen
 Sunderbach (Trüggelbach), ein Zufluss des Trüggelbaches bei Bielefeld-Brackwede in Nordrhein-Westfalen
 Sunderbach (Ziller), linker Zufluss des Zillers aus dem Sundergrund in Tirol

Siehe auch:
 Sumperbach